Джон Мартин:
 Мартин, Джон (в монашестве Иоанн; 1931—1984) — епископ Константинопольской православной церкви, правящий епископ Американской карпаторусской епархии с титулом епископ Нисский.
 Мартин, Джон (род. 1984) — австралийский автогонщик.
 Мартин, Джон (1699—1768) — английский ботаник, врач и литератор.
 Мартин, Джон (1789—1854) — английский художник, гравёр и иллюстратор, прославившийся изображением сцен катастроф.
 Мартин, Джон (1868—1951) —  британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Мартин, Джон (1948—2009) — британский гитарист, певец и исполнитель собственных песен.
 Мартин, Джон (род. 1980) — шведский певец и автор песен.